

Niemcy 
 Am Stettiner Haff – związek gmin (Amt) w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Vorpommern-Greifswald 
 Am Stettiner Haff – obszar chronionego krajobrazu

Polska 
Niemiecka nazwa:
 Zalew Szczeciński